Влади́мир Никола́евич Ники́тин:
 Никитин, Владимир Николаевич (1848—1922) — российский генерал от артиллерии, участник обороны Порт-Артура, кавалер ордена Святого Георгия.
 Никитин, Владимир Николаевич (1907—1993) — советский физиолог.